Västra Ryds landskommun kan syfta på:

* Västra Ryds landskommun, Uppsala län
 Västra Ryds landskommun, Östergötlands län